Warning est un mot anglais signifiant « avertissement » ou « alarme ». Il est employé dans divers domaines.

Arts et culture 
 Warning, un groupe de hard rock français,
Il a produit les albums :
 Warning (1981)
 Warning (Warning "II") (1982)
 Warning, une émission de M6,
 Warning, un court-métrage de Nicolas Klein de 1998 avec Benoît Magimel,
 Warning:, un album du groupe punk américain Green Day, ainsi qu'une piste de cet album
 Warnings, un film de 1979 avec Jim Beaver dans le rôle de l'artiste,
 Warnings (Silent Warnings), un film de 2003 de télévision de science fiction de Christian McIntire.
 Warning, un single du groupe de rock alternatif américain Incubus
 Warning, une chanson de Black Sabbath de l'album Black Sabbath.
 Warning (film, 2020)

Automobile 
 Warnings : faux anglicisme employé en France pour désigner les feux de détresse.

Musique 
 Warning_(groupe) est le nom d'un groupe Français de Heavy Metal entre 1980 et 1985
Warning : EP de la chanteuse sud-coréenne Sunmi, sorti en 2018.

Science 

 Informatique : un message par les compilateurs, indiquant une donnée douteuse ou peut-être une erreur à vérifier ;
 Météorologie : le terme warning est utilisé dans les pays anglophone pour une mise en garde contre un événement météorologique qui peut mettre en péril la population ou les intérêts commerciaux. Il existe des avertissements pour divers sous domaine en français :
 Avertissements maritimes (Avis de coup de vent, avis de tempête, avis de force d'ouragan) ;
 Avertissement aériens (SIGMET) ; 
 Alerte cyclonique ;
 Alerte météorologique publique.

Autres 
 Warning, une association française de lutte contre le sida.

Voir aussi 
 mont Warning, montagne en Australie ; 
 

Homonymie de titre